Лион (фр. Lyon) — многозначный термин.

Топоним 

 Лион — город во Франции, административный центр региона Рона-Альпы, департамента Рона.
 Лион — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.
 Лион — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.

Спортивные клубы 
 «Лион» — французский регбийный клуб из города Лион.
 «Олимпик Лион» или просто «Лион» — французский футбольный клуб из города Лион.
 «Олимпик Лион» или просто «Лион» — женский французский футбольный клуб из города Лион.
 «Лион» — французский футбольный клуб из города Лион.
  — женский футбольный клуб из города Лион.

Персоналии 
 Лион (настоящее имя Демьянко Сергей Владимирович; род. 1982) — украинский рэпер.
 Лион, Дмитрий Борисович (1925—1993) — советский художник и график.
 Лион, Жан Дьёдонне (1771—1840) — французский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Лион, Иосиф Ефремович (1854—1926) — российский гражданский инженер и архитектор.
 Лион, Леон (1918—2003) — пуэрто-риканский спортивный стрелок.
 Лион, Луис де (собственно Хосе Луис де Леон Диас; 1939—1984) — гватемальский писатель.
 Лион, Михаил Ефремович (Дмитриевич, 1851—1915) — русский психиатр, учёный-медик, переводчик.
 Лион, Моше (род. 1961) — израильский предприниматель и политик.
 Лион, Павел Эдуардович (Псой Короленко, род. 1967) — автор и исполнитель песен, перформансист.
 Лион, Соломон (Сергей) Ефремович (1856—1936) — писатель, публицист, адвокат.
 Лион, Ханс (1904—?) — австрийский фехтовальщик-рапирист, призёр чемпионатов мира.

См. также 
 Старый Лион — средневековый квартал в городе Лионе.
 Лайон, Дженнифер (1972—2010) — американская актриса, телевизионная персона и общественный деятель.
 Лионс
  (значения)
  (значения)